Рубенс Оскар Самбуэса (; родился 1 января 1984 года, Сапала, провинция Неукен) — аргентинский футболист, атакующий полузащитник клуба «Атлетико Сан-Луис».

Клубная карьера 

Самбуэса — воспитанник клуба «Ривер Плейт». 30 ноября 2002 года в матче против «Лануса» он дебютировал за команду в аргентинской Примере. В 2004 году Рубенс помог клубу выиграть чемпионат Аргентины. Он был футболистом резерва из-за высокой конкуренции не редко попадая в основу. В 2007 году Самбуэса на правах аренды перешёл в мексиканский УНАМ Пумас. Он выбрал себе 11 номер, легендарного Уго Санчеса. В матче против «Гвадалахары» он дебютировал в мексиканской Примере. 14 октября в матче против УАНЛ Тигрес Рубенс забил свой первый гол за новую команду. В августе 2008 году также на правах аренды Самбуэса перешёл в бразильский «Фламенго», в качестве замены ушедшему в леверкузенский «Байер» Ренато Аугусто. В новой команде Рубенс выбрал себе 10 номер, под которым выступал Зико. В матче против «Флуминенсе» Самбуэса дебютировал в Серии А, выйдя на замену вместо Эвертона.

Летом 2009 года Рубенс перешёл в «Эстудиантес Текос». 2 августа в матче против «Пуэблы» он дебютировал за новую команду. 13 марта 2010 года в поединке против «Индиос» Самбуэса забил свой первый гол за «Текос». В 2012 году «Эстудинатес» велетел в Лигу Ассенсо и Рубенс покинул команду.

Летом того же года он перешёл в столичную «Америку». 29 июля в матче против «Хагуарес Чьяпас» Самбуэса дебютировал за новый клуб. 6 августа в поединке против «Атланте» он забил свой первый гол за команду из Мехико. По итогам окончания Апертуры Рубенс был признан лучшим полузащитником чемпионата. В 2013 году Самбуэса помог «Америке» выиграть мексиканское первенство. В том же году он был выбран капитаном команды. В 2015 году Рубенс помог клубу впервые в истории выиграть Лигу чемпионов КОНКАКАФ. В 2016 году он во второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов КОНКАКАФ.

В начале 2017 году Рубенс перешёл в «Толуку». 15 января в матче против своего бывшего клуба «Америка» он дебютировал за новую команду. 5 февраля в поединке против УАНЛ Тигрес Самбуэса забил свой первый гол за «Толуку». 5 марта в матче против «Гвадалахары» Рубенс сломал ногу Исааку Брисуэле и был дисквалифицирован.

Международная карьера 
В 2001 году Самбуэса принял участие в юношеском чемпионате мира в Тринидаде и Тобаго. На турнире он сыграл в матче против сверстников из Буркина-Фасо и помог сборной занять четвёртое место.

В октябре 2013 года ФИФА отклонила заявку Самбуэсы выступать за сборную Мексики, так как он был заигран за молодёжные команды Аргентины в официальных соревнованиях.

Достижения 

Командные

 «Ривер Плейт»
  Чемпионат Аргентины по футболу — Клаусура 2004

 «Америка»
  Чемпионат Мексики по футболу — Клаусура 2013
  Чемпионат Мексики по футболу — Апертура 2014
 Обладатель Кубка чемпионов КОНКАКАФ — 2014/2015
 Обладатель Кубка чемпионов КОНКАКАФ — 2015/2016

Примечания

Ссылки 
 Argentine Primera statistics
 Guardian statistics
 River Plate player profile
 Flamengo player proile

Футболисты Аргентины
Игроки ФК «Америка» Мехико
Игроки ФК «Фламенго»
Игроки ФК «УНАМ Пумас»
Игроки ФК «Ривер Плейт»
Игроки ФК «Текос»
Игроки ФК «Толука»
Игроки ФК «Леон»
Игроки ФК «Пачука»